Kraven’s Last Hunt (), также известна как Fearful Symmetry () — сюжетная линия комиксов о Человеке-пауке, опубликованная издательством Marvel Comics в 1987 году. Серия, авторами которой стали писатель Джей Эм ДеМеттьес и художник Майк Зек, описывает финальную схватку между Человеком-Пауком и одним из его врагов Крэйвеном-охотником. Сюжетная линия разворачивается в шести выпусках: Web of Spider-Man #31-32, The Amazing Spider-Man #293-294 и Spectacular Spider-Man #131-132. По мотивам этих комиксов, не только написали графический, и литературный роман в 2016 году, но и собираются снять по ним фильм, в 2023 году.

Сюжет 
В начале повествования супер-злодей Крэйвен-охотник полностью сходит с ума от своей неспособности справиться со своими врагами. Он рождает преступный план, с помощью которого казалось бы побеждает Человека-паука и убивает его выстрелом из ружья. Крэйвен хоронит его, а сам надевает его чёрный костюм и выдаёт себя за Человека-Паука, начав вершить собственное правосудие.

По всему Нью-Йорку он жестоко расправляется с преступниками, в том числе, по совпадению, с теми, что напали на Мэри Джейн Уотсон, жену Питера Паркера/Человека-Паука. Кульминацией супер-геройской деятельности Крэйвена становится самоличный захват супер-злодея Паразита, в то время как Паркер пользовался помощью Капитана Америки, чтобы полностью победить Паразита. Спустя две недели, Питер Паркер, будучи похороненным в могиле, приходит в себя после транквилизатора Крэйвена. Паркеру удаётся выбраться из могилы и когда он добирается до Крэйвена и нападает на него, тот не сопротивляется, считая себя победителем.

Крэйвен освобождает захваченного им Паразита, который атакует Человека-Паука, надеясь побить его также жестоко, как он побил его. Человек-Паук терпит полное поражение от Паразита, и, когда тот уже готовится его убить, вмешивается Крэйвен и спасает жизнь Питера. Он позволяет Паразиту уйти и предлагает Человеку-Пауку отправиться за ним, если он захочет, но сам Крэйвен останется здесь, так как его дни жизни  заканчиваются, и это была его последняя охота на Человека-Паука. Человек-Паук уходит, а Крэйвен отправляется домой, вспоминает о своём прошлом и совершает самоубийство при помощи дробовика. Человек-Паук находит Паразита и побеждает его при помощи хитрости, а позже возвращается домой к жене и залечивает раны.

Коллекционные издания

Примечания

Ссылки 
 

Сюжетные линии в комиксах о Человеке-пауке
Комиксы 1987 года